Termenul guvern se poate referi la:

 Guvern, instituție a executivului, consiliu de miniștri
 Guvern interimar
 Guvern în exil
 Guvern din umbră, insituție caracteristică sistemelor majoritare